MMW steht für:
 Millimeterwelle, elektromagnetische Wellen mit einer Wellenlänge von ca. 1–10 mm
 Marianisches Missionswerk der Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria
 Medeski, Martin & Wood, ein 1991 gegründetes US-amerikanisches Jazz-Trio
 Münchner Medizinische Wochenschrift, medizinische Publikation, siehe MMW – Fortschritte der Medizin
 Marius Müller-Westernhagen, deutscher Sänger
 Muppets Most Wanted, US-amerikanischer Film (2014)
 Mitteldeutsche Motorenwerke, deutsche Flugmotorengesellschaft
 Moma Airport (IATA-Code), Flughafen von Moma (Mosambik), Moma (Distrikt), Provinz Nampula, Mosambik

mmw steht für:
 Emae (Sprache) (ISO-639-3-Code), polynesische Sprache der Bevölkerung von Émaé, Vanuatu

Abkürzung